

Toponymes 

 Thil, dans l'Ain ;
 voir aussi : Démographie de Thil, Liste des maires de Thil ;
 Thil, dans  l'Aube ;
 Thil, dans la Haute-Garonne ;
 Thil, dans la Marne ;
 Thil, en Meurthe-et-Moselle ;
 Thil-Manneville, dans la Seine-Maritime ;
 Thil-sur-Arroux, en Saône-et-Loire ;
 Le Thil, dans l'Eure ;
 Le Thil-Riberpré, dans la Seine-Maritime.

 Autres toponymes composés partiellement du mot « Thil » 
 Aisy-sous-Thil, dans la Côte-d'Or ;
 Marcigny-sous-Thil, dans la Côte-d'Or ;
 Nan-sous-Thil, dans la Côte-d'Or ;
 Précy-sous-Thil, dans la Côte-d'Or ;
 Thonne-le-Thil, dans la Meuse ;
 Vic-sous-Thil, dans la Côte-d'Or.

 voir aussi
 Le Thyl, en Savoie.

Patronyme 

 Hélier Thil (1881-1946), joueur français de rugby à XV ;
 Grégory Thil (né en 1980), footballeur français ;
 Jeanne Thil (1887-1968), femme peintre française ;
 Jean-Baptiste Thil (1781-1849), homme politique français ;
 Marcel Thil (1904-1968), boxeur français ;
 Thil Lorrain est le nom de plume de Michel Materne (1828-1893), professeur, pédagogue et écrivain belge.

Divers 
 La butte de Thil est située sur la commune de Vic-sous-Thil (Côte-d'Or, France).
 Le camp de Thil était un camp de travail installé par l'occupant nazi sur la commune de Thil (Meurthe-et-Moselle, France).
 Le château de Thil se dresse sur la commune de Vic-sous-Thil (Côte-d'Or, France).
 Le château du Thil est situé sur la commune de Chenôves (Saône-et-Loire, France).
 Le pont de Thil est un pont ferroviaire où passaient des trains de mines et d'usines. Il relie Longwy (Meurthe-et-Moselle) à Audun-le-Tiche (Moselle).

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme lorrain